Жіє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Верхня Марна
 Жіє () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду